Charlotte Elizabeth Diana (Paddington, Londen, 2 mei 2015) is het tweede kind van de Britse prins William en Catherine Middleton. Ze is de derde in lijn voor de Britse troonopvolging. Prinses Charlotte is het tweede kleinkind van koning Charles III en het vijfde achterkleinkind van wijlen koningin Elizabeth II.

Geboorte 
Catherine Middleton werd in de ochtend van zaterdag 2 mei 2015 opgenomen in het St Mary's Hospital in Paddington, West-Londen. Prinses Charlotte werd geboren om 8.34 uur plaatselijke tijd in dezelfde ziekenhuisvleugel waar ook haar vader, prins William, haar broer, prins George, en haar oom, prins Harry, ter wereld kwamen. Bij de geboorte woog het kind 3710 gram. 

De geboorte van prinses Charlotte werd bekendgemaakt via een persbericht van het paleis. Daarna werd een formeel bulletin uitgevaardigd, dat op een ezel tentoongesteld werd voor Buckingham Palace, met de boodschap:

Stadsomroeper Tony Appleton kondigde vervolgens de geboorte aan op de trappen van het ziekenhuis. Twee dagen na de geboorte, op 4 mei, werden in het Hyde Park naast Buckingham Palace om 14.00 uur plaatselijke tijd 41 saluutschoten afgevuurd. Vanaf de Tower of London werden 62 schoten afgevuurd.

De naam van de prinses werd 2 dagen na de geboorte bekendgemaakt door Kensington Palace.

In het openbaar 
Ongeveer een maand na de geboorte van Charlotte werden de eerste officiële foto's vrijgegeven, gemaakt door Catherine, hertogin van Cambridge. Ook broer George was op de foto's te zien. Op 5 juli 2015 werd prinses Charlotte gedoopt in St. Mary Magdalene Church.

Titels 
 2 mei 2015 - 8 september 2022: H.K.H. Prinses Charlotte van Cambridge
 8 september - 9 september: H.K.H. Prinses Charlotte van Cornwall en Cambridge
 9 september 2022 - heden: H.K.H. Prinses Charlotte van Wales

Kwartierstaat 

Mountbatten-Windsor